Турнир в группе С в рамках 41-го чемпионата мира и одновременно 52-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил во Франции.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам заброшенных и пропущенных шайб, так как личная встреча закончилась вничью++ преимущество по результатам личных встреч''

Итоги

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт. — 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1974
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1974

2